Madrid heißen in der Geografie

in Spanien
 Madrid
 Autonome Gemeinschaft Madrid 
 Metropolregion Madrid

in den Vereinigten Staaten:
 Madrid (Alabama), im Houston County
 Madrid (Iowa), im Boone County
 Madrid (Kentucky), im Breckinridge County
 Madrid (Maine), im Franklin County
 Madrid (Nebraska), im Perkins County
 Madrid (New Mexico), im Santa Fe County
 Madrid (New York), im St. Lawrence County
 Madrid (Virginia), im Augusta County

sowie
 Madrid (Kolumbien), Gemeinde in Cundinamarca in Kolumbien
 Madrid (Surigao del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Sur auf den Philippinen

Madrid ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Madrid (1971–2006), spanischer Schlagzeuger
 Antonieta Madrid (* 1939), venezolanische Schriftstellerin
 Beatriz Madrid, mexikanische Balletttänzerin und Choreografin
 Bernardo de Gálvez y Madrid (1746–1786), spanischer General und Politiker
 John Madrid (1948–1990), Pop- und Jazztrompeter 
 José Luis Madrid (* 1933), spanischer Filmregisseur
 Juan Madrid (* 1947), spanischer Kriminalschriftsteller und Filmemacher
 Juan Barros Madrid (* 1956), chilenischer Priester
 Luis Madrid Merlano (* 1946), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Nueva Pamplona
 Marcos Madrid (* 1986), mexikanischer Tischtennisspieler
 Miguel de la Madrid Hurtado (1934–2012), mexikanischer Anwalt und Politiker
 Sonny Madrid († 2015), US-amerikanischer Zeitschriftengründer
 Venus Madrid (* 1964), spanischer Schauspieler, Sprecher und Regisseur

Madrid steht ebenfalls für:
 Codex Madrid (Leonardo da Vinci), eine Sammlung von Blättern mit Notizen, Skizzen und Zeichnungen von Leonardo da Vinci
 Codex Madrid, ein Manuskript in der Maya-Schrift im Museo de América Madrid, siehe Codex Tro-Cortesianus
 Madrid (Schiff), ein Passagierschiff

Siehe auch: